Эримантос, Эриманф может означать:
 Эримантос — горный хребет в Греции.
 Эримантос (дим) — община (дим) в Греции.
  — река в Греции, приток Алфиоса.
 Эриманфский вепрь — в греческой мифологии огромный кабан, живший на горе Эриманф.
 Эриманф — в греческой мифологии отец Аррона и дед Псофида, основателя Псофиды, сын Ариста, внук Порфаона, который был сыном Перифета, внуком Никтима, который был сыном Ликаона. По другой версии сын Аркада.
 Эриманф — в греческой мифологии сын Аполлона, ослеплённый Афродитой, когда он невольно увидел купающуюся с Адонисом богиню. Аполлон превратил сына в вепря, который убил Адониса.
 Эриманф — в греческой мифологии божество одноимённой реки в Аркадии.